Вале́рий Го́ликов:
 Голиков, Валерий Витальевич (род. 1951) — советский и российский тромбонист.
 Голиков, Валерий Платонович (род. 1938) — советский и российский учёный, биофизик и биохимик.